

Brazília
Casa Grande (Brazília)

Mexikó
Casas Grandes község

Peru
 Casa Grande (Peru)

USA
 Casa Grande (Arizona)